Карет может означать:
 Карет — символ ASCII «^».
 Карет (иудаизм) — небесная кара в Иудаизме.
 Карет — арабская монета.
 Карет (carette f.) — вид морских черепах.